Рудковський, Рудьковський — прізвище.

 Рудковський Арій Федорович (1922 — після 1979) — генеральний директор Харківського турбінного заводу, лауреат Державної премії УРСР.
 Рудковський Дмитро Олександрович — народний депутат України 4-го скликання.
 Рудковський Сергій Захарійович (1873—1944) — караїмський поет, письменник і громадський діяч;
 Рудковський Матвій (1809(?)-1887(?) — диригент, піаніст і композитор.

Див. також 
 Рудьковський Микола Миколайович